Zawody w klasie Laser Radial kobiet podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie odbyły się w dniach 30 lipca - 6 sierpnia w Weymouth i Portland.

Format zawodów 
Zawody składały się z 10 pojedynczych wyścigów i wyścigu finałowego dla najlepszej dziesiątki zawodniczek. Punkty były przyznawane za miejsca zajęte na mecie na zasadzie 1 punkt za 1 miejsce, 2 punkty za drugie miejsce itd. Po dziesięciu wyścigach najlepsza dziesiątka zawodniczek rozgrywała wyścig finałowy, za który punkty przyznawane były podwójnie, tzn 2 za 1 miejsce, 4 za drugie itd. Na wynik końcowy składała się suma wszystkich punktów, z wykluczeniem najsłabszego spośród 10 wyścigów.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Wyniki na oficjalnej stronie igrzysk

Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012